Александр Шкроб: Шкроб, Александр Моисеевич (1936—2007) — химик, биолог; создатель научно-просветительской интернет-библиотеки Vivos voco!
 Шкроб, Александр Павлович (1929—1992) — русский детский писатель, журналист, краевед, учитель.